Измаильский — фамилия:

 Измаильский, Александр Алексеевич (1851—1914) — русский учёный, агроном и почвовед.
 Измаильский, Всеволод Александрович (1885—1973) — советский учёный, химик-органик, педагог.

См. также 
 Измаил
 Измаильский район
 Измаильский уезд
 Измаильский Чатал